Премия Hollywood Music in Media Award за лучшую оригинальную песню в художественном фильме () — одна из наград, ежегодно присуждаемых людям, работающим в киноиндустрии Hollywood Music in Media Awards (HMMA). Вручается авторам песен, сочинившим лучшую «оригинальную» песню, написанную специально для фильма. Впервые награда была вручена в 2014 году во время пятой ежегодной церемонии.

Победители и номинанты

2010е

2020е

Примечания 

Лучшая песня
Кинопремии за лучшую песню
Музыкальные премии США